Safia Monney (née le ) est une actrice et écrivaine franco-allemande d'origine irakienne. Elle est aussi connue sous le nom de Safia Al Bagdadi.

Biographie 
Safia Monney est la fille d'une traductrice française et d'un homme d'affaires irakien. Elle est née en Allemagne, et grandit à Sarrebruck. La jeune comédienne parle beaucoup de langues : le français et l'allemand sont ses langues maternelles, et elle parle couramment l'anglais, et aussi l'espagnol.

En 1999 elle intègre le conservatoire de Vienne en Autriche, où elle fait des études d'art dramatique, puis elle continue et termine sa formation d'actrice à l'International School for Acting à Munich en Allemagne.

En 2000, pendant ses études, elle joue au théâtre de la Josefstadt à Vienne. Puis à Munich au théâtre Münchner Kammerspiele (2004-2005), où joue aussi l'actrice Julia Jentsch (interprète de Sophie Scholl). En 2006 elle détient le rôle principal dans la pièce Kanakstar qui se joue à la Muffathalle München. En 2006-2007 elle interprète le rôle de Babs dans la série télévisée Hinter Gittern – Der Frauenknast. En 2008 elle quitte l'Allemagne pour s'installer à Paris et décide de travailler en France et en Allemagne.

Depuis, elle se consacre principalement à l'écriture. Son premier roman, écrit en allemand et intitulé "Am Ende ist noch längst nicht Schluss" paraît chez la maison d'édition allemande Rowohlt en 2016. Il se vend à près de  en Allemagne, l'Autriche et la Suisse.
"Am Ende ist noch längst nicht Schluss" est une comédie à l'humour noir autour de quatre vieux qui pensent que leurs beaux jours sont bien loin alors que l'aventure de leur vie les attend.

Depuis, elle a publié deux nouveaux romans : « Harte Zeiten für echte Kerle » en 2018, et « Ich traf Gott und sie heißt Miranda », sortie fin avril 2021.

Filmographie

Cinéma 
 2008 : Mikado (Filmfest New Orleans 2008)
 2003 : Chickensalad to Disaster
 2002 : Feiertag

Court métrage 
 2009 : Vanille (Cannes Film Market 2009)
 2008 : L'arbre en nous a parlé
 2008 : Les Jours d'après
 2003 : After Traffic
 2003 : Alles anders
 2001 : Atem
 2000 : Wie die Zeit verrinnt

Livre audio 
 2008 : Der Zementgarten (Le jardin de ciment) basé sur le roman de Ian McEwan

Télévision 
 2007 : Rosenheim Cops
 2006-2007 : Hinter Gittern – Der Frauenknast
 2006 : Lotta in Love
 2005 : Das beste Jahr ihres Lebens
 2004 : En quête de preuves (Im Namen des Gesetzes)
 2004 : Meine Frau, meine Freunde und ich

Publications

Publications 
 2021: « Ich traf Gott und Sie heißt Miranda » Roman. Rowohlt Taschenbuchverlag (rororo) 
 2018: « Harte Zeiten für echte Kerle » Roman. Rowohlt Taschenbuchverlag (rororo)  
 2016 : « Am Ende ist noch längst nicht Schluss » - éditions Rowohlt

Distinctions 
2004 : gagnante du concourt de talent Allegra  en tant que présentatrice
2002 : prix du Jury au Festival de Film Munich pour Feiertag

Liens externes 
 Site Web  de Safia Monney
 Instagram de Safia Monney
 Agence de comédienne  pour Safia Monney

Notes et références 

Actrice française de cinéma
Actrice allemande
Personnalité française née d'un parent irakien
Naissance en juin 1985
Naissance à Berlin
Actrice française de théâtre